Neidl ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Neidl (1855–1926), österreichischer Opernsänger (Bariton)
 Margarethe Neidl (1892–1974), österreichische Autorin und Übersetzerin
 Walter Martin Neidl (1930–2014), deutscher Philosoph

Siehe auch:
 Neidel